Eschershausen (Holzminden), een gemeente in de Duitse Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf, deelstaat Nedersaksen
Gemeentevrij gebied Eschershausen, grenzend aan bovengenoemd stadje
Eschershausen (Uslar), een plaats in de Duitse gemeente Uslar, deelstaat Nedersaksen, 40 km ten zuiden van het "andere" Eschershausen.

Alle genoemde plaatsen liggen in het Weserbergland.